Inn, folyó Németország és Ausztria területén, a Duna jobb oldali mellékfolyója
INN, International Nonproprietary Name, nemzetközi gyógyszer-szabadnév